Villavieja del Lozoya är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villavieja del Lozoya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villavieja del Lozoya är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Villavieja del Lozoya. Runt Villavieja del Lozoya är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Buitrago del Lozoya,  km öster om Villavieja del Lozoya. I omgivningarna runt Villavieja del Lozoya 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Madrid